Sławno est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Sławno, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Sławno, dans le powiat de Gniezno.

 dans la voïvodie de Łódź :
 de la gmina de Sławno, dans le powiat d'Opoczno ;
 du village de Sławno, chef-lieu de cette gmina.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 de la gmina de Sławno, dans le powiat de Sławno ;
 de la ville de Sławno, chef-lieu de cette gmina et du powiat de Sławno ;
 du village de Sławno, dans le powiat de Szczecinek.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Sławno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Sławno, dans la voïvodie de Lubusz ;
 du village de Sławno, dans la voïvodie de Mazovie ;
 du village de Sławno, dans la voïvodie de Podlachie.